Noctuini — триба метеликів родини Совки (Noctuidae). Ці метелики ведуть нічний або сутінковий спосіб життя. Гусениці живляться різними видами рослин.

Класифікація 
Триба містить наступні роди:

Підтриба Agrotina
 Actebia
 Agrotis
 Anicla
 Copablepharon
 Dichagyris
 Eucoptocnemis
 Euxoa
 Feltia
 Hemieuxoa
 Peridroma
 Protogygia
 Richia
 Striacosta

Підтриба Axyliina
 Axylia
 Ochropleura

Підтриба Noctuina
 Abagrotis
 Adelphagrotis
 Agnorisma
 Anagnorisma
 Anaplectoides
 Aplectoides
 Axilia
 Cerastis
 Chersotis
 Choephora
 Coenophila
 Cryptocala
 Cyrebia
 Diarsia
 Divaena
 Eicomorpha
 Epilecta
 Epipsilia
 Erebophasma
 Eueretagrotis
 Eugnorisma
 Eugraphe
 Eurois
 Goniographa
 Graphiphora
 Hemipachnobia
 Isochlora
 Lycophotia
 Naenia
 Netrocerocora
 Noctua
 Nyssocnemis
 Ochropleura
 Palaeamathes
 Parabagrotis
 Parabarrovia
 Paradiarsia
 Prognorisma
 Pronoctua
 Protognorisma
 Protolampra
 Pseudohermonassa
 Rhyacia
 Schizognorisma
 Setagrotis
 Spaelotis
 Spinipalpa
 Standfussiana
 Tesagrotis
 Xenophysa
 Xestia
</div>

Посилання 
 Chen, Y.X. 1994: Four new species of Noctuidae from China (Lepidoptera). Acta Entomologica Sinica 37(2): 215–217. Full article:  .
 Lafontaine, J.D.; Fibiger, M. 2006: Revised higher classification of the Noctuoidea (Lepidoptera). Canadian entomologist, 138: 610–635. abstract
 Lafontaine, J.D.; Schmidt, B.C. 2010: Annotated check list of the Noctuoidea (Insecta, Lepidoptera) of North America north of Mexico. ZooKeys, 40: 1-239. 
 Speidel, W.; Naumann, C.M. 2004: A survey of family-group names in noctuoid moths (Insecta: Lepidoptera). Systematics and biodiversity, 2: 191–221. 
 Ronkay L. & Varga Z., 1999: Revision of the genus Eugnorisma Boursin, 1946, part V. New genera and species of the Eugnorisma genus group from Pakistan and China (Lepidoptera: Noctuidae). Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 45 (4): 343–371.

Совки
Триби комах